Донхимено () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 103 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы